Grace Kelly — atriz
Grace Kelly (canção) — música do cantor Mika

Desambiguação